Моцпан — молдавская фамилия.

Известные носители 
 Моцпан, Анатолий Фёдорович (род. 1945) — украинский политик.
 Моцпан, Дмитрий Георгиевич (1940—2018) — молдавский государственный деятель.